Asuna (postać fikcyjna)
 Asüna (marka samochodów)